Дарлин Хоффман (Darleane C. Hoffman, род. 8 ноября 1926, Террил, Айова) — американский ядерный химик. Эмерит-профессор Калифорнийского университета в Беркли. Удостоена Национальной медали науки (1997).
В 2000 году введена в Зал славы .

Окончила Университет штата Айова (бакалавр химии и математики, 1948). Там же в 1951 году получила степень доктора философии по физической (ядерной) химии. В 1947—1951 годах одновременно являлась ассистентом в национальной  — в то время Комиссии по атомной энергии США. В 1952—1953 годах химик в Национальной лаборатории Ок-Ридж. В 1953—1984 годах работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории.
В 1964-65 годах постдок-фелло в Осло, Норвегия.
В 1978-79 годах стипендиат Гуггенхайма.
В 1982 году приглашённый лектор Института атомной энергии в Пекине, КНР.
С 1984 года профессор кафедры химии Калифорнийского университета в Беркли (ныне эмерит).
С того же 1984 года также научный сотрудник Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли и с 1991 года научный сотрудник института Ливерморской национальной лаборатории.
В 1987 году фелло Японского общества содействия науке, а в 1990 году — фелло директора Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Член Американской академии искусств и наук (1998) и Норвежской АН (1990).
Также член Американского физического общества (1986) и Американской ассоциации содействия развитию науки (1994).

Почётный доктор Университета Кларка (2000) и швейцарского Бернского университета (2001).

Награды
 1983 —  Американского химического общества
 1990 —  Американского химического общества
 1997 — Национальная научная медаль, США
 2000 — Медаль Пристли, высшая награда Американского химического общества
 2003 — Премия Уильяма Проктера за научные достижения

Источники 
 https://chemistry.berkeley.edu/faculty/chem/emeriti/hoffman
 D. C. Hoffman CV (2008)
 http://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.5.031347/full

Примечания 

Женщины-химики США
Доктора философии по химии
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Норвежской академии наук
Почётные доктора Бернского университета
Награждённые медалью Гарвана—Олина
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли